Ulinella är ett släkte av fjärilar. Ulinella ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Ulinella